Christy ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Christy (1945–1984; eigentlich Christiane Leenaerts), belgische Sängerin
 Cuthbert Christy (1863–1932), britischer Arzt und Zoologe
 Dorothy Christy (1906–1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Edwin Pearce Christy (1815–1862), US-amerikanischer Komponist, Sänger, Schauspieler und Theaterproduzent
 Henry Christy (1810–1865), britischer Bankier, Archäologe und Ethnologe
 Howard Chandler Christy (1873–1952),  US-amerikanischer Porträtmaler und Illustrator
 James W. Christy (* 1938), US-amerikanischer Astronom
 John Christy, US-amerikanischer Klimatologe
 June Christy (1925–1990; eigentlich Shirley Luster), US-amerikanische Jazzsängerin
 Kevin Christy (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler, Komiker und Grafiker
 Robert F. Christy (1916–2012), US-amerikanischer Physiker

Christy bezeichnet außerdem:
 Christy (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1994–1995)
 (2834) Christy Carol, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Christy (Kentucky)
 Christy (Ohio)
 Christy Manor (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Christy-Gletscher in der Antarktis
 Christi, Begriffsklärung
 Christie, Begriffsklärung